

Кокарик — село, Абайський сільський округ, район Турара Рискулова, Жамбильська область
 Кокарик — село, Теренозецький сільський округ, район Турара Рискулова, Жамбильська область